Račica (Šmartno pri Litiji), een plaats in de Sloveense gemeente Šmartno pri Litiji
 Račica (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica